Hrvatski otoci:
 Bisaga (Ravna Sika), kod otoka Ravna Sika, između Kornata i Lunge
 Bisaga (Murter), otočić kod Murtera

Bisaga Vela:

Bisaga Mala: